Crossfade ist die Bezeichnung für:
 einen Überblender als regelbaren Widerstand bei einem Mischpult, siehe Crossfader
 eine amerikanische Post-Grunge und Hard-Rock-Band, siehe Crossfade (Band)
 der englische Begriff für eine Überblendung im Film